Kopfgeld steht für:
 Kopfgeld, Prämie für Ergreifung einer Person

Kopfgeld ist der Titel folgender Filme:
 Kopfgeld – Einer wird bezahlen, amerikanischer Thriller von 1996 mit Mel Gibson und Rene Russo
 Kopfgeld – Perrier’s Bounty, britischer Krimi von 2009 mit Cillian Murphy
 Tatort: Kopfgeld, deutscher Fernsehkrimi von 2014